Рикард Йёран Эмиль Мадьяр (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Хаммарбю».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в «Окарпе» в восемь лет, откуда перешёл в «Нике». В 15-летнем возрасте проходил просмотр в «Мальмё», но в итоге подписал молодёжный контракт с «Лунд». После того, как вместе с семьей переехал в Хальмстад, присоединился к местному «Астрио», а в 2008 году стал игроком молодёжной команде «Хальмстада». В феврале 2012 года заключил с клубом молодёжный контракт. Дебютировал за основную команду клуба чемпионате Швеции 5 мая 2010 года в гостевой встрече с «Кальмаром», появившись на поле в стартовом составе.

В январе 2015 года перешёл в швейцарский «Арау». 22 февраля дебютировал за клуб в швейцарской Суперлиге в игре с «Люцерном». За полгода пребывания в команде принял участие в 7 матчах, не отметившись результативными действиями.

7 июля 2015 года перешёл в «Хаммарбю», подписав с клубом двухлетнее соглашение. Спустя два года, проведённых в команде, перешёл в немецкий «Гройтер Фюрт», выступающий во второй Бундеслиге. Провёл за клуб 49 матчей и забил четыре мяча. По истечение контракта с немецкой командой, вернулся в «Хаммарбю», где заключил контракт, рассчитанный на три года. В его составе весной 2021 года дошёл до финала кубка страны. В решающей игре с «Хеккеном», состоявшейся 30 мая, Мадьяр участия не принимал. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти его команда была точнее, в результате чего завоевала трофей. Спустя год «Хаммарбю» снова дошёл до финала, в котором Рикард остался на скамейке запасных, а команда уступила «Мальмё».

Достижения 
Хаммарбю:
 Обладатель Кубка Швеции: 2020/21
 Финалист Кубка Швеции: 2021/22

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хаммарбю»

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Арау»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»